La temporada 2007 del campeonato del mundo de motociclismo empezó el 10 de marzo de 2007 en Catar y finalizó el 4 de noviembre en el circuito Ricardo Tormo. La gran novedad de esta temporada fue el cambio de reglamentación en MotoGP para reducir la cilindrada de 990cc, que era la estipulada desde la creación de la categoría de MotoGP en 2002 hasta 2006, por una nueva cilindrada de 800cc, lo que supuso una menor velocidad punta en rectas y una mayor maniobrabilidad en curvas.

Honda fue de las marcas que más sufrió este cambio de reglamento y no se supo adaptar bien al fabricar la nueva Honda RCV212V, que no resultó tan competitiva como su predecesora de 990cc, la RCV211V. Así Casey Stoner se aprovechó de la ventaja mecánica que le proporcionaba su nueva Ducati Desmosedici GP7 con una impresionante potencia en rectas.

La polémica del año estuvo servida en MotoGP debido a la abismal diferencia de rendimiento en algunos circuitos entre los neumáticos Bridgestone y los Michelin, lo que provocó que se planteara volver tener un único proveedor de neumáticos en la categoría pero al final DORNA y FIM decidieron que no fuera así.

Grandes Premios

Resultados y Clasificaciones 
Sistema de puntuación
Los puntos se reparten entre los quince primeros clasificados en acabar la carrera. 

Los pilotos marcados en azul son debutantes en la categoría
Las carreras marcadas en azul se disputaron en lluvia

MotoGP

Campeonato de constructores de MotoGP

250cc

125cc 

2007
Deportes de motor en 2007